Алексей Руденко:
 Руденко, Алексей Иванович (1905—?) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Руденко, Алексей Игнатович (псевдоним Олекса Десняк; 1909—1942) — украинский советский писатель и журналист, военный корреспондент.